Конкурс песни Евровидение-1995 — 40-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 13 мая 1995 в Дублине (Ирландия) на сцене театра «Пойнт». Поскольку Ирландия проводила два предыдущих конкурса (1993 и 1994), это был первый случай, когда страна принимает у себя Евровидение три года подряд. В этой связи BBC предлагала помощь по совместному его проведению в Белфасте, но представители ирландского вещателя решили провести мероприятие самостоятельно, заранее отказавшись принять Евровидение четвёртый год подряд в случае победы ирландского представителя.

Победу в конкурсе одержала Норвегия с композицией «Nocturne» («Ноктюрн»), исполненной группой «Secret Garden». От других соревнующихся песен, а также от прочих победителей конкурса, «Ноктюрн» отличается тем, что текст состоит лишь из 24-х слов, а большая часть композиции — это игра на скрипке и прочих инструментах.

Место проведения 

Дублин — Столица Ирландии. Город расположен на месте впадения реки Лиффи в Дублинский залив Ирландского моря. Самый большой город на острове Ирландия и в республике, главный порт страны.

Это второй из трёх конкурсов, проведённых в театре «Пойнт». Предыдущий был годом ранее, третий — в 1997 году.

Формат 
Конкурс 1994 года был 40-м. По этому случаю, в начале был показан трёхминутный ролик с фрагментами предыдущих конкурсов.

После трёх побед подряд ирландский вещатель RTÉ не был уверен, что сможет провести очередной конкурс. BBC предложили взять организацию на себя, и провести конкурс в североирландском Белфасте, но в итоге ирландцы всё же решили не прибегать к помощи посторонних. RTÉ предупредили ЕВС, что если и на этот раз победит Ирландия, следующий конкурс будет проведён уже в другой стране.

Участвующие страны 

Количество участников было решено сократить до 23-х, чтобы эфирное время не превышало три часа. В итоге, до конкурса были допущены страны, занявшие годом ранее первое по 18-е места, а также пять стран, отстранённых от участия по результатам конкурса 1993 года. Таким образом, пропустить Евровидение-1995 пришлось Швейцарии, Словакии, Румынии, Финляндии, Нидерландам, Эстонии и Литве; а после годового перерыва вернулись Израиль, Словения, Бельгия, Дания и Турция. Этот конкурс был первым без участия Швейцарии — первой страны, принимавшей и победившей на Евровидении.

Победителем конкурса стал норвежско-ирландский коллектив «Secret Garden» с композицией «Nocturne» («Ноктюрн»), состоявшей всего лишь из 24 слов и длинного интермеццо на скрипке в исполнении Фионнуалы Шерри. Эта победа оказалась второй для Норвегии, а также лично для лидера группы Рольфа Лёвланда, который также является автором песни «La det swinge», выигравшей конкурс 1985 года. «Ноктюрн» завоевал популярность после Евровидения, а также был расхвален критиками, назвавшими результат конкурса «победой музыки над фастфудом».

В конкурсе 1995 года впервые приняла участие песня в стиле рэп — «Love City Groove» от Великобритании. Она заняла 10-е место. Россию представлял Филипп Киркоров с песней «Колыбельная для вулкана» на слова Ильи Резника. Выступление на конкурсе оказалось неудачным, и песня заняла лишь 17-е место. Киркоров больше не возвращался на Евровидение в качестве исполнителя, но продолжает регулярно принимать участие в качестве продюсера и автора песен, в основном от России, Украины и Молдовы.

Вернувшиеся исполнители 
  — Арзу Эдже (1989 — в составе группы «Pan»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Ноэл Килехан
  — Ноэл Килехан
  — Германн Вайндорф
  — Синан Алиманович
  — Геир Лангслет
  — Михаил Финберг
  — Фрэнк Макнамара
  — Михаэль Кинцль
  — Эдуардо Лейва
  — Мелих Кибар
  — Стипица Калоджера
  — Мишель Бернхольк
  — Миклош Малек
  — Алек Мансьон
  — Майк Диксон
  — Тило Крассман
  — Йоргос Теофанус
  — Андерс Берглунд
  — Фреде Эверт
  — Йоже Прившек
  — Гади Гольдман
  — Рэй Аджус
  — Харис Андреадис

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Ян Хойнацки
  — Эйлин Данн
  — Кармен Небель
  — Диана Гркович-Форетич
  — Сверре Кристоферсен
  — Марина Даниэлян
  — Аслауг Доура Эйоулфсдоуттир
  — Тилия Херольд
  — Белен Фернандес де Энестроса
  — Эмер Эндер
  — Даниэла Трбович
  — Тьерри Беккаро
  — Каталин Бодьяй
  — Мари-Франсуаз Ренсон
  — Колин Берри
  — Серенелла Андради
  — Андреас Иаковидис
  — Бьорн Хедман
  — Бент Хениус
  — Миша Молк
  — Даниэль Пеэр
  — Стефани Фарруджа
  — Фотини Яннулату

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1995 год в музыке